Spiritual Seasons — фолк-группа из Харькова, играющая музыку северных народов и мелодии эпохи Средневековья

Репертуар группы постоянно расширяется,  в нем появляются композиции многих европейских народов — скандинавских, славянских и проч., а также происходит непрерывный поиск нового звучания, обработки и интерпретации народного материала.

Выступления 
Группа постоянно концертирует по городам Украины, России, Казахстана, Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Германии, Норвегии и проч. Концертная география группы существенно расширяется. Группа также выступает и в более отдаленных странах, таких как Турция, Кипр, Малайзия.

Состав 
 Смирнов Виктор — вокал, гитара, бузуки, варган;
 Смирнов Антон — духовые инструменты (флейта, вистл, блокфлейта, волынка), бэк-вокал;
 Смирнов Егор - волынка;
 Смирнова Лидия -  хореография;

Дискография 
 1995 «Mistland»
 1996 «The Baron of Smayl' home»
 1997 «A Country Church Yrd»
 1994—2003 «The Tales From The Dark Forest»
 2004  «Vol.5»
 2006 «All For Me Grog»
 2007 «Spiritual Seasons mp3»
 2008 «Sea Sons»
 2010 «Blooming Heather»
 2011 «Summer»
 2013 «De Droghen Haring»
 2015 «Winter»
 2017 «Spring»

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная страница " ВКонтакте
 Официальная страница на "Facebook"
 Официальная страница на "Kroogi"
 Официальная страница на Last.fm
 Общественно-политический еженедельник «MediaPost»
 От Ирландии до Харькова — один «Spiritual seasons» (Вечерний Харьков)
  Смерть по-ірландськи -звіт про концерт гурту Spiritual Seasons.

Примечания 

Рок-группы Украины
Фолк-группы Украины
Культура Харькова
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году